Rădeşti, Bozósd Arad megyei falu román neve
 Rădeşti, Tompaháza Fehér megyei falu román neve
 Rădeşti község Galaţi megyében